Ein Heckrad ist ein Rad am Heck eines Fahrzeugs:

 Rad zum Antrieb, z. B. am Heck eines Raddampfers
 Rad zum Lenken, z. B. an Landmaschinen
 am Heck eines Flugzeugs als Teil des Fahrwerks